Појам Нортон може да се односи на:

 Нортон (Зимбабве), је град у Зимбабвеу
 Округ Нортон (Канзас)
Нортон (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
Нортон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
Нортон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
Нортон Шорс (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген

Особе 
Џејмс Нортон, британски је глумац
Џон Нортон, амерички атлетичар
Едвард Нортон, амерички глумац